Bozano, Simonsen é uma holding que tem grande participação na Embraer e administra outros bens. É controlada por Julio Bozano e Paulo Guedes.

Na década de 1990, a empresa adquiriu 7,6 % do capital social da Usiminas, um negócio milionário já á época.

Empresas de participações do Brasil